Krainhof bezeichnet

 Krainhof (Schwandorf), Gemeindeteil von Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Dvorečky, bis 1947 Krainhof, Ortsteil von Kynšperk nad Ohří, Okres Sokolov, Tschechien